Зигбах:

 Зигбах — коммуна в Германии.
 Зигбах (приток Ара) — река в Германии.